Во́лох — українське прізвище.

 Волох Анатолій Михайлович (1950) — український науковець — зоолог, еколог.
 Волох Дмитро Степанович (1936) — український науковець, фармацевт, Заслужений працівник охорони здоров'я України.
 Волох Омелян Іванович (1886 — 1937) — український військовий діяч.
 Волох Петро Васильович (1896 — 1943) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант танкових військ.
 Волох Петро Іванович (1699 — 1768) — український золотар.

Волоха 
 Волоха Алла Петрівна (1961) — український педіатр.

Див. також 

 Влох

Українські прізвища